Воскресе́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Нерехтском районе Костромской области.

Административный центр — деревня Бабаево.

История 
Воскресенское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в состав Воскресенского сельского поселения вошли упразднённые Космынинское и Тетеринское сельские поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Нерехтского района
Сельские поселения Костромской области